Тессера (в переводе с греческого — черепица) — название деталей рельефа поверхности Венеры, представляющих собой сильно пересеченные возвышенные участки, сверху похожие на паркет или черепицу. Впервые обнаружены АМС «Венера-15» и «Венера-16». Тессеры Венеры названы женскими именами, так как из всех крупных и давно известных планет только Венера носит женское имя. Обычно тессеры получают имена богинь удачи, счастья, судьбы из мифов народов мира .

См. также 
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы

Примечания

Ссылки 
 Статья «Новая карта рельефа Венеры», содержит фотографию тессеры в области Альфа

 
Венера